Сьоґун () :

 Сьоґун — полководець або правитель у стародавній Японії.
 Сьоґун — твір Джеймса Клавелла (1975), що входить до складу його «Азіатської саги».
 Сьоґун — міні-серіал, екранізація однойменного твору Джеймса Клавелла.